

Prénom 
Ameen est un prénom masculin.

Patronyme 

 Aml Ameen (1985-), un acteur anglais.